Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Belleisle, d'après Belle-Île-en-Mer, une île au sud de la Bretagne. 
Le premier navire à porter ce nom est le Lion, vaisseau de 74 canons français, capturé en 1795 et renommé.
Le deuxième  est un vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1819 et démantelé en 1872.
Le troisième  est le premier navire d'une classe de cuirassiers à coque en fer, initialement construit pour la marine de l'empire ottoman, acheté par la Royal Navy en 1876, et utilisé pour la défense des côtes avant d'être transformé en cible flottante en 1903.
Un destroyer nommé Belleisle est lancé en 1946, mais sa construction n'est pas menée à son terme.

Références 

 

Belleisle